Поремба:

 Поремба — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Заверценский повят.
 Поремба, Богдан (род. 1934) — польский режиссёр театра, кино и телевидения, сценарист, публицист, политик.